Појединачне награде Еврокупа додељују се сваке сезоне најистакнутијим играчима и тренерима тог такмичења. За целосезонски учинак, бирају се најбољи у категоријама Најкориснији играч, Звезда у успону, Тренер године, као и чланови прве и друге поставе идеалног тима Еврокупа. Ове награде додељују се почев од сезоне 2008/09.

Најкориснијем играчу финала Еврокупа додељује се засебна награда и то је обичај који постоји још од оснивања такмичења (сез. 2002/03).

Најкориснији играч Еврокупа 

Награда се додељује од сезоне 2008/09.

 Није било додељивања награда у сезони 2019/20, јер је сезона отказана због пандемије ковида 19 у Европи.

Најкориснији играч финала Еврокупа 

Награда се додељује од сезоне 2002/03.

 Није било додељивања награда у сезони 2019/20, јер је сезона отказана због пандемије ковида 19 у Европи.

Звезда у успону Еврокупа 

Награда се додељује од сезоне 2008/09.

 Није било додељивања награда у сезони 2019/20, јер је сезона отказана због пандемије ковида 19 у Европи.

Тренер године Еврокупа 

Награда се додељује од сезоне 2008/09.

 Није било додељивања награда у сезони 2019/20, јер је сезона отказана због пандемије ковида 19 у Европи.

Идеални тим Еврокупа 

Идеални тим се објављује од сезоне 2008/09.

Види још 
 Појединачне награде Евролиге у кошарци

Референце

Спољашње везе 

 Званични веб-сајт Еврокупа

Појединачне награде Еврокупа у кошарци
Европске кошаркашке награде